Département d'Adzopé är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i distriktet Lagunes, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Yamoussoukro.

Källor 

Indelningar i Lagunes